Isla Saunders  hace referencia a:

 Isla Trinidad, denominada en idioma inglés: Saunders Island. Está ubicada en el archipiélago de las Malvinas.
 Isla Saunders, en el archipiélago de las Sandwich del Sur.
 Parque nacional Islas Saunders, en Queensland (Australia).